Il singolare maschile del torneo di tennis Prague Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jan Hernych che ha battuto in finale Jiří Vaněk 3-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Tomáš Zíb (secondo turno)
 Jan Hernych (Campione)
 Peter Wessels (primo turno)
 Gaël Monfils (quarti di finale)

 Raemon Sluiter (primo turno)
 Marcos Baghdatis (primo turno)
 Jiří Vaněk (finale)
 Michal Tabara (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Prague Open 2005